Viele der Schutzgebiete Alaskas wurden 1978 vom damaligen US-Präsidenten Jimmy Carter proklamiert oder 1980 durch den Alaska National Interest Lands Conservation Act geschaffen oder erweitert.

Nationalparks 

Alaska
!Alaska
!Alaska
Nationalparks in Alaska